Шанино — имя собственное; название населённых пунктов в России:

 Шанино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Шанино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Шанино — опустевшая деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Шанино — деревня в Нелидовском районе Тверской области.

См. также 
 Шанин
 Шанинский